8/1 kan syfta på:

 8 januari
 1 augusti (amerikanskt datumformat)